Кремьё () — французская фамилия.

Фамилии 
 Кремьё, Адольф (1796—1880) — франко-еврейский юрист, государственный деятель, защитник прав евреев Франции, один из видных деятелей масонства.
 Кремьё, Эктор (1828—1892) — французский драматург, родственник Адольфа Кремьё.
 Кремьё, Гастон (1836—1871) — французский революционер.
 Кремьё-Брийак, Жан-Луи (1917—2015) — участник движения Сопротивления, историк движения Сопротивления.

Другие значения 
 Кремьё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Кремьё. Округ коммуны — Ла-Тур-дю-Пен.

См. также 
 Кремье